Biston soffneri är en fjärilsart som beskrevs av Tykac 1941. Biston soffneri ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
soffneri